Маккалли (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Маккалли, Джонатан (1809—1877) — канадский политик, первый губернатор Северо-Западных территорий.
 Маккалли, Джонстон (1883—1958) — американский писатель, «литературный отец» Зорро.
 Маккалли, Майкл Джеймс (род. 1943) — американский астронавт.
 Маккалли, Рейчел (род. 1982) — австралийская баскетболистка.